Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Georges (ou parfois cathédrale Saint-George) :

 en Afrique du Sud :
 la cathédrale Saint-Georges du Cap ;
 en Allemagne :
 la cathédrale Saint-Georges de Limburg an der Lahn ;
 en Argentine :
 la cathédrale Saint-Georges de Buenos Aires ;
 au Canada :
 la cathédrale Saint-Georges de Saskatoon ;
 au Chili :
 la cathédrale Saint-Georges de Recoleta ;
 en Éthiopie :
 la cathédrale Saint-Georges d’Addis-Abeba ;
 en Grèce :
 la cathédrale Saint-Georges d’Áno Sýros ;
 au Guyana :
 la cathédrale Saint-George de Georgetown ;
 en Israël :
 la cathédrale Saint-Georges de Jérusalem ;
 en Italie :
 la cathédrale Saint-Georges de Ferrare ;
 la cathédrale Saint-Georges de Raguse ;
 en Jordanie :
 la cathédrale Saint-Georges d’Amman ;
 au Liban :
 la cathédrale Saint-Georges des maronites de Beyrouth,
 la cathédrale grecque-orthodoxe Saint-Georges de Beyrouth ;
 en Roumanie :
 la cathédrale Saint-Georges de Timișoara ;
 au Royaume-Uni :
 la cathédrale Saint-George (catholique) de Londres,
 la cathédrale Saint-Georges (orthodoxe) de Londres ;
 en Russie :
 la cathédrale Saint-Georges d’Iouriev-Polski,
 la cathédrale Saint-Georges de Vladikavkaz ;
 à Saint-Vincent-et-les-Grenadines :
 la cathédrale Saint-Georges de Kingstown ;
 en Serbie :
 la cathédrale Saint-Georges de Novi Sad ;
 en Syrie :
 la cathédrale Saint-Georges de Damas :
 en Turquie :
 la cathédrale Saint-Georges d’Istanbul ;
 en Ukraine :
 la cathédrale Saint-Georges de Lviv.
 La cathédrale Saint-Georges de Kamianets-Podilskyï.

Voir aussi 
 En Allemagne :
 la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Georges de Bamberg.
 

Georges
~